Relaunch steht für:

 Relaunch (Öffentlichkeitsarbeit), erneute Veröffentlichung einer Website, Marke oder Produktlinie nach Überarbeitung
 Relaunch (Raumfahrt), erneuter Raketenstart eines wiederverwendbaren Trägersystems
 Relaunch (Pferd) (1976–1996), US-amerikanisches Rennpferd